Ætna ou Aetna peut désigner :
 Ætna, un géant de la mythologie grecque ;
 Ætna, une nymphe de la mythologie grecque, fille de Briarée et de Cymopolée ;
 Aetna, une société d'assurance américaine.

Voir aussi 
 Ætna, un des synonymes de l'Etna, un volcan de Sicile
 Ætna, un synonyme d'Aitné, une lune de Jupiter
 Aetna Chemical, une filiale canadienne d'une compagnie américaine qui produisait de la poudre à canon
 , plusieurs townships aux États-Unis